

Secteur Paris - Tours

Secteur Paris - Orléans

Secteur Orléans - Tours

Secteur Tours - Bordeaux

Secteur Tours - Poitiers

Secteur Poitiers - Angoulême

Secteur Angoulême - Bordeaux

Secteur Bordeaux - Blaye

Secteur Bordeaux - Bayonne

Notes et références 

Télégraphie optique